Földrajz
 Tuscumbia (Alabama)
 Tuscumbia (Missouri)

 Tuscumbia folyó, Tennessee és Mississippi államban

Egyéb
 USS Tuscumbia (1862),  hadihajó